U2 sau U-2 se poate referi la:

Muzică
 U2, o trupă de rock irlandeză

Viață militară
 Lockheed U-2, un avion de recunoaștere construit în Statele Unite
 Criza U-2 din 1960, un incident internațional care a implicat un avion Lockheed U-2
 Unterseeboot 2, mai multe submarine germane
 Polikarpov Po-2, un avion biplan Sovietic

Căi ferate
 Linia U2 a Berlin U-Bahn (metroul din Berlin)
 Linia U2 a Wien U-Bahn (metroul din Viena)
 Linia U2 a Frankfurt U-Bahn (metroul din Frankfurt)
 Linia U2 a Hamburg U-Bahn (metroul din Hamburg)
 Linia U2 a München U-Bahn (metroul din München)
 Linia U2 a Nürenberg U-Bahn (metroul din Nürenberg)
 Siemens-Duewag U2, un vehicul ușor pe cale ferată